Elizabeth Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Elizabeth Township (Illinois)
 Elizabeth Township (Minnesota)
 Elizabeth Township (Lawrence County, Ohio)
 Elizabeth Township (Miami County, Ohio)
 Elizabeth Township (Allegheny County, Pennsylvania)
 Elizabeth Township (Lancaster County, Pennsylvania)